Діва — дівчина чи жінка, що зберегла незайманість
 Діва-воїтелька — культурний образ звитяжної воячки-незайманки (як-от Жанна д'Арк).
 Діва в біді — гендерно-стереотипний образ героїні в світовій культурі як пасивної мотивації для чоловіка, що виконує головну і діяльну роль у сюжеті.
 Стара діва — негативно забарвлений гендерний стереотип про зрілих непошлюблених жінок.
 Діва — знак зодіаку.
 Діва — сузір'я зодіака.
 Діва, Джіва-Кая, Дзіва, Чива — прибережна вапнякова гостроверха скеля в Чорному морі в районі селища Сімеїза, поблизу гори Панея
 «Діва» — золота монета НБУ.
 «Діва» — срібна монета НБУ.

У складі особових імен 
 Діва Марія
 Орлеанська Діва

Див. також 
 Дива (значення)
 Дівчина